Cabo Blanco peut faire référence à : 
 Cabo Blanco, un cap d'Argentine ;
 Cabo Blanco, un film américain réalisé par J. Lee Thompson, sorti en 1980.
 Île de Cabo Blanco, une île du Costa Rica.